Hajany kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Hajany (okres Brno-venkov)
 Hajany (okres Strakonice)